Maafushi kan verwijzen naar:
 Maafushi (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven 
 Maafushi (Dhaalu Atoll), een eiland van het Dhaalu-atol, Maldiven
 Maafushi (Faafu-atol), een eiland van het Faafu-atol, Maldiven 
 Maafushi (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu Alif-atol, Maldiven